12 jezior w Polsce:
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Górzno, na obszarze miasta Górzno
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie, pod miastem Strzelce Krajeńskie
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie, na obszarze wiejskim k. wsi Gilów
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Tczew
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Jezioro Młyńskie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

Zobacz też 
 Jezioro Młyńskie Wielkie
 Młyńskie Stawy
 Staw Młyński